Clemens ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Etymologie 
Der Name leitet sich von lat. clemens (sanftmütig, mild) ab und bedeutet somit der Sanftmütige, der Milde, der Gnädige.

Der Name stammt bereits aus vorchristlicher Zeit.

Namens- und Gedenktage 
 23. Januar – Klemens von Ankara (Clemens Ancyranus, 3./4. Jh.)
 15. März – Klemens Maria Hofbauer
 22. April – Clemens von Sardes
 23. November – Clemens von Rom,  Clemens von Metz

Varianten

Deutsch 
 Clemens
 Clement (Familienname)
 Klemens
 Klement
 Klemenz
 Klementz

International 
Namensformen in anderen Sprachen sind beispielsweise:
 albanisch: Kelmend
 bulgarisch und mazedonisch: Kliment (Климент)
 englisch: Clement (Vorname), Clements
 französisch: Clément (Vorname), Clemenceau
 italienisch, portugiesisch, spanisch: Clemente, Clementi, Clemenzio, Clemenzo
 obersorbisch: Klimant
 polnisch: Klemens
 slowakisch: Klement, Kliment
 slowenisch: Klemen
 tschechisch: Klement, Kliment
 ungarisch: Kelemen
 griechisch: Klimis (Κλημης)

Die weibliche Form des Vornamens lautet Clementine, auch Clementia.

Namensträger

Päpste und Gegenpäpste 
 Clemens von Rom (Clemens I.) 90–101 (hl. Clemens)
 Clemens II. 1046–1047
 Clemens III. (Gegenpapst) 1080–1100
 Clemens III. 1187–1191
 Clemens IV. 1265–1268
 Clemens V. 1305–1314
 Clemens VI. 1342–1352
 Clemens VII. (Gegenpapst) 1378–1394
 Clemens VIII. (Gegenpapst) 1423–1429
 Clemens VII. 1523–1534
 Clemens VIII. 1592–1605
 Clemens IX. 1667–1669
 Clemens X. 1670–1676
 Clemens XI. 1700–1721
 Clemens XII. 1730–1740
 Clemens XIII. 1758–1769
 Clemens XIV. 1769–1774

Verballhornungen 
 Michel Collin (1905–1974), 1933 zum Priester geweiht und 1951 wieder in den Laienstand versetzt, ernannte sich 1963 zum Papst Clemens XV. qua christlicher Berufung, wurde 1968 exkommuniziert. Gründer der Sekte Erneuerte Kirche (auch: Kirche der Glorie).

Cognomen 
 Aurelius Prudentius Clemens, christlich-spätantiker Dichter
 Gaius Camurius Clemens, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gnaeus Pinarius Cornelius Clemens, römischer Suffektkonsul wohl 72

 Publius Cominius Clemens, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Pactumeius Clemens, römischer Suffektkonsul 138
 Sextus Cornelius Clemens, römischer Suffektkonsul
 Sextus Nerianus Clemens, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Flavius Clemens († 95), römischer Konsul 95
 Titus Varius Clemens, römischer Ritter

Einzelname 
 Clemens († 16), Rebell gegen den römischen Kaiser Tiberius
 Clemens von Sardes (1. Jh.), einer der Siebzig Jünger
 Clemens von Alexandria (150–215), christlicher Autor der Antike
 Clemens Ancyranus, Klemens von Ankara (265–304/12), antiker Bischof und Märtyrer
 Clemens von Irland (≈750 – n. 818, auch Clemens Scotus), iroschottischer Mönch und Gelehrter in Diensten Karls des Großen
 Clemens (fl. 8. Jh., auch Clemens Scottus, Clemens Haereticus und Clemens von Irland), iroschottischer Häretiker im Frankenreich
 Clemens von Smolensk († 1164), Metropolit Kiews; Heiliger
 Clemens August I. von Bayern (1700–1761), deutscher Erzbischof und Kurfürst von Köln
 Clemens August Droste zu Vischering (1773–1845), deutscher Erzbischof und Kurfürst von Köln
 Clemens August Graf von Galen (1878–1946), deutscher Bischof und Kardinal
 Clemens August von Merle (1732–1810), deutscher Weihbischof in Köln
 Clemens Wenzeslaus von Sachsen (1739–1812), deutscher Erzbischof und Kurfürst von Trier

Vorname 

 Clemens Arvay (1980–2023), österreichischer Buchautor
 Clemens Binninger (* 1962), deutscher Politiker
 Clemens Bratzler (* 1972), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Clemens Brentano (1778–1842), deutscher Dichter der Romantik
 Clemens Brocker (* 1961), deutscher Künstler
 Clemens Brummer (* 1986), deutscher Eiskunstläufer
 Clemens Dreyer (* 1958), deutscher Musiker und Publizist
 Clemens Fritz (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Clemens Fuest (* 1968), deutscher Finanzwissenschaftler
 Clemens von Ketteler (1806–1881), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Clemens von Ketteler (1853–1900), deutscher Diplomat
 Clemens August von Ketteler (1720–1800), Domherr in Osnabrück, Worms und Münster
 Clemens August Anton von Ketteler zu Harkotten (1751–1815), Domherr in Münster
 Clemens Leitner (* 1998), österreichischer Skispringer
 Clemens Mayer (* 1985), deutscher Gedächtnissportler
 Clemens Meyer (1868–1958), deutscher Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler
 Clemens Meyer (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Clemens Friedrich Meyer (1824–1899), deutscher Philologe und Philosoph
 Clemens Moser (1806–1875), österreichischer Benediktiner und Politiker
 Clemens Moser (1885–1956), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Clemens Schick (* 1972), deutscher Schauspieler
 Clemens J. Setz (* 1982), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Clemens Tönnies (* 1956), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Clemens Unterreiner (* 1972), österreichischer Opernsänger und Schriftsteller
 Clemens Verenkotte (* 1960), deutscher Journalist und Essayist
 Clemens Werner (* 1946), deutscher Fernschachspieler
 Clemens Winkler (1838–1904), deutscher Chemiker, Entdecker des Germaniums

Familienname 
 Adelaide Clemens (* 1989), australische Schauspielerin

 Andreas Clemens (1742–1815), siebenbürgischer Pfarrer, Grammatiker, Lexikograf und Rumänist
 Andreas Clemens (Mediziner) (* 1966), deutscher Arzt und Forscher
 Björn Clemens (* 1967), deutscher Publizist und Rechtsanwalt
 Brian Clemens (1931–2015), britischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Carlo Clemens (* 1989), deutscher Politiker (AfD)
 Carsten Clemens (* 1979), deutscher Schauspieler

 Claudia Clemens, deutsche Hörspielsprecherin und Schauspielerin
 Conrad Clemens (* 1983), deutscher Politiker
 Ellen Clemens (* 1968), deutsche Extremsportlerin
 Elvira Clemens (1878–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Ferdinand Clemens (1807–1861), deutscher Mathematiklehrer
 Franz Jakob Clemens (1815–1862), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Gabriel Clemens (* 1983), deutscher Dartspieler

 Günter Clemens (1941–2016), deutscher Schauspieler
 Günter Clemens (Ingenieur) (1925–2010), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer.
 Hans Clemens (1890–1958), deutschamerikanischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Herbert Clemens (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker (Charles Herbert Clemens)
 Jeremiah Clemens (1814–1865), US-amerikanischer Politiker
 Joachim Clemens (1931–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Friderich Clemens (1749–1831), dänischer Kupferstecher deutscher Herkunft
 Johannes Clemens (1902–1976), Mitarbeiter mehrerer Geheimdienste
 John D. Clemens (* 1949), US-amerikanischer Mediziner
 Josef Clemens (* 1947), deutscher Kurienbischof
 Klaus Clemens (1908–1930), deutsches SA-Mitglied und Attentatsopfer
 Kurt Clemens (1925–2021), deutscher Fußballspieler
 Lieselotte Clemens (1920–2011), deutsche Schriftstellerin und Sachbuchautorin
 Lukas Clemens (* 1961), deutscher Historiker
 Martin Clemens (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Mathias Clemens (1915–2001), luxemburgischer Radrennfahrer
 Michael Clemens (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Michael A. Clemens, US-amerikanischer Ökonom
 Oliver Clemens (* 1973), deutscher Schauspieler
 Oskar Clemens (1873–1957), deutscher Jurist und Bezirksoberamtmann in Gunzenhausen
 Otto Clemens (* 1946), österreichischer Schauspieler und Fernsehsprecher
 Peter Clemens (1905–1981), saarländischer Politiker
 Pierre Clemens (1913–1963), luxemburgischer Radrennfahrer
 Reinhard Clemens (* 1960), deutscher Manager
 Roger Clemens (* 1962), US-amerikanischer Baseballprofi
 Roman Clemens (1910–1992), deutscher Bühnenbildner und Gestalter

 Samuel Langhorne Clemens, bürgerliche Name von Mark Twain (1835–1910), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sherrard Clemens (1820–1881), US-amerikanischer Politiker
 Silja Clemens (* 1975), deutsche Drehbuchautorin

 Tom Clemens (* 1976), britischer Biathlet
 Werner Clemens (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Clemens (1847–1934), deutscher Maler sowie Kunstsammler und -mäzen

Siehe auch 
 Clemens (Erzählung), Erzählung des deutsch-französischen Schriftstellers Joseph Breitbach
 Klemens
 Clemenskirche
 Sankt Clemens
 Clemensbrief

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname